Foerster är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Foerster (1837–1926), slovensk komponist
 Friedrich Wilhelm Foerster (1869–1966), tysk filosof
 Fritz Foerster (1866–1931), tysk kemist
 Heinz von Foerster (1911–2002), österrikisk fysiker
 Johann Christian Foerster (1735–1798), tysk filosof, historiker och statsvetare
 Josef Foerster (1833–1907), böhmisk organist och komponist
 Josef Bohuslav Foerster (1859–1951), tjeckisk komponist
 Otfrid Foerster (1873–1941), tysk medicinare
 Philippe Foerster (född 1954), belgisk serieskapare

 Rolf Hellmut Foerster (1927–1990), tysk historiker
 Svante Foerster (1931–1980), svensk poet, författare och kulturjournalist
 Wendelin Foerster (1844–1915), österrikisk-tjeckisk romanist
 Wilhelm Foerster (1832–1921), tysk astronom
 Willi Foerster (1892–1965), tysk målare
 Wolfgang Foerster (1875–1963), tysk militärhistoriker

Tyska efternamn